Батальо́н защи́тников языка́ (, Гдуд мегине́й ха-сафа́) — небольшой, но воинственный орган, созданный еврейскими студентами в еврейской гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве (Подмандатная Палестина) в 1920-х годах, чтобы побудить евреев использовать только иврит.

Группа выступала против использования других языков под лозунгом «Еврей, говори на иврите!» (). Наиболее видными его сторонниками были Мордехай Бен-Гиллель Хакохен, еврейский писатель, сионист и один из основателей Тель-Авива, и Цви Иехуда Кук, сын главного раввина Авраама Ицхака Кука.

Еврейская пресса (в основном на идише) имела тенденцию изображать эту группу как «банду фанатичных, наглых хулиганов», и хотя Батальон иногда был вовлечён в насилие, он действовал в основном «как патриотический сторожевой пёс, громко лая и обнажая зубы, но редко кусаясь».

15 августа 1929 года на траурный день девятое ава 300 молодых людей во главе с , которые были в основном из Батальона, с некоторыми из Бейтара и других молодёжных движений, выступили с политическими речами, подняли сионистский флаг и спели сионистский гимн у стены. Контрдемонстрация мусульман на следующий день сопровождалась вспышками насилия и впоследствии привела к палестинским беспорядкам 1929 года и особенно к уничтожению еврейской общины в Хевроне.

См. также 
 Стена Плача
 Беспорядки в подмандатной Палестине (1929)

Примечания

Ссылки 
 Frank, Mitch (2005). Understanding the Holy Land: Answering Questions About the Israeli-Palestinian Conflict. Viking. 
 Meyers, Nechemia (2002). Yiddish Lives — A Language That Refuses to Die. The World and I, February 1.
 Segev, Tom (2000). One Palestine Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate. Abacus. 
 Segev, Tom (2009). When Tel Aviv was a wilderness. Haaretz, 10 May.

История Палестины
История сионизма
Иврит